Jacob Laurids Thrane – architetto danese, esponente del Neoclassicismo
 Josephine Thrane – docente ed editrice norvegese
 Marcus Thrane – socialista norvegese, capo del primo movimento operaio norvegese che da lui prese il nome
 Morten Thrane Brünnich – zoologo e mineralogista danese
 Waldemar Thrane – direttore d'orchestra e compositore norvegese